Jméno a příjmení Josef Šimon se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Šimon (arciděkan) (1830–1907) – český římskokatolický kněz, dlouholetý farář v Kosmonosích a osobní arciděkan
 Josef Šimon (básník) (1948–2018) – český básník, publicista a náměstek ministra kultury
 Josef Šimon (politik) (1921–2003) – český politik, ekonom, ředitel strojírenských podniků, ministr a poslanec, otec předchozího
 Josef Šimon (fotbalista) (* 1943) – český fotbalový brankář a trenér
 Josef Šimon (kněz) (1923–2011) – český římskokatolický kněz a vězeň komunistického režimu